Der Kanton Orcines ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Clermont-Ferrand, Issoire und Riom im Département Puy-de-Dôme in der Region Auvergne-Rhône-Alpes.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 23 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Orcines